Denumirea de Coropceni se poate referi la:

 Coropceni, sat în raionul Telenești, Republica Moldova;
 Coropceni, sat în județul Iași, România.